Šumná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Šumná, Gemeinde im Okres Znojmo
 Šumná, Ortsteil von Klášterec nad Ohří, Okres Chomutov
 Šumná (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most